Соревнования в плавании на 50 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 4 и 5 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:48, а финал — 5 августа в 18:10.

Кэмерон ван дер Бург в предварительном заплыве побил свой же мировой рекорд, установленный 6 лет назад на чемпионате мира в Риме. В полуфинале британец Адам Пити отобрал рекорд у ван дер Бурга, проплыв за 26,42. В этом же заплыве Кевин Кордес установил рекорд Америки (26,76). В финале Пити выиграл со времен 26,51, ван дер Бург отстал на 0,15 сек.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 61,62,78,97

50 м, брасс, мужчины